Claro Open Colsanitas 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2017 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 10 по 15 апреля 2017 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Ирина Фалькони
 Парный турнир —  Лара Арруабаррена Весино /  Татьяна Мария

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Кики Бертенс (№ 21 в мире на тот момент). Нидерландская теннисистка вышла в четвертьфинал, где проиграла итальянке Франческе Скьявоне. Итальянка затем смогла выйти в финал, в котором переиграла четвёртого номера посева Лару Арруабаррену. Прошлогодняя чемпионка Ирина Фалькони защищала свой титул, но проиграла уже в первом раунде. В основном турнире приняли участие две представительницы России: Екатерина Александрова и Ирина Хромачёва, который выбыли в первом и втором раундах.

В парном турнире главный приз, также как и в одиночном турнире, достался участницам с уайлд-кард — Беатрис Аддад Майе и Наде Подорошке. В финале они обыграли Магду Линетт и Веронику Сепеде Роиг. Для Аддад Майи победа на турнире стала второй в карьере (до этого она побеждала в 2015 году с Паулой Кристиной Гонсалвес).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Франческа Скьявоне обыграла  Лару Арруабаррену Весино со счётом 6-4, 7-5.
 Скьявоне выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Арруабаррена сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=WC
|RD1-team01= Франческа Скьявоне
|RD1-score01-1=6|RD1-score01-2=7|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02=4
|RD1-team02= Лара Арруабаррена Весино
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=5
|RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Беатрис Аддад Майя /  Надя Подорошка''' обыграли  Магду Линетт /  Веронику Сепеде Роиг со счётом 6–3, 7–6(4).
 Аддад Майя выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Подорошка выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Claro Open Colsanitas
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Колумбия
Теннис
Апрель 2017 года
2017